Europaparlamentsvalet i Estland 2014 ägde rum söndagen den 25 maj 2014. I valet gick Reformpartiet, med tidigare premiärminister Andrus Ansip som förstanamn, framåt och vann två mandat på Centerpartiets bekostnad. Andrus Ansip fick också flest personröster av alla kandidater. Han följdes av Indrek Tarand, som i likhet med i valet 2009, kandiderade som oberoende kandidat.

Valresultat

Se även 
 Europaparlamentsvalet 2014

Referenser

Noter 

2014 i Estland
2014
Estland